Liste barocker Bauwerke in Österreich gibt einen Überblick über Bauwerke des Barock in Österreich.

Überblick

Liste

Siehe auch 
 Liste romanischer Bauwerke in Österreich
 Liste gotischer Bauwerke in Österreich
 Liste von Renaissancebauwerken in Österreich
 Liste klassizistischer Bauwerke in Österreich (mit Biedermeier)
 Liste historistischer Bauwerke in Österreich
 Liste brutalistischer Bauwerke in Österreich

Nachweise 
 

 
Barockbauwerke in Osterreich
!
!